Jövendő, budapesti irodalmi és politikai hetilap (1903–1906)
Jövendő, kolozsvári irodalmi diáklap (1905–1937)
Jövendő, temesvári irodalmi folyóirat (1919)
Jövendő, budapesti kommunista képes hetilap (1945–1947)
Jövendő, müncheni magyar irodalmi folyóirat (1964–1968)
Jövendő, a marosvásárhelyi Vörös Zászló napilap ifjúsági oldala (1979–)